Библиография русского писателя Владимира Галактионовича Короленко.

В список включены следующие сочинения В. Г. Короленко:
 все опубликованные в прижизненном Полном собрании сочинений 1914 года (далее — ПСС 1914), а также не вошедшие в него по независящим от автора обстоятельствам;
 все опубликованные в двухтомном издании «Сибирские очерки и рассказы» (1946; далее — Сиб., ч. 1, ч. 2);
 все опубликованные в Собрании сочинений в 10 томах (, ГИХЛ, 1953—1956; далее — Собр. 1953—1956), кроме писем;
 все опубликованные в сборнике «В. Г. Короленко о литературе» (1957; далее — Короленко 1957);
 все опубликованные в Собрании сочинений в шести томах (, «Правда», 1971; далее — Собр. 1971);
 все опубликованные в Собрании сочинений в 5 томах (, 1989—1991; далее — Собр. 1989—1991);
 все опубликованные в сборнике «Была бы жива Россия!: Неизвестная публицистика. 1917—1921 гг.» (2002; далее — Короленко 2002);
 все опубликованные в трёхтомном издании «Неизданный В. Г. Короленко. Публицистика» (2011—2013; далее — Публицистика 2011, 2012, 2013);
 некоторые из опубликованных в «полном» посмертном собрании сочинений (1922—1929).

Повести, рассказы и очерки

«История моего современника», автобиографические произведения, воспоминания

Публицистика, бытовые и исторические очерки

Публикация писем, дневников, записных книжек

Примечания

Источники и литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Короленко
Владимир Короленко